Lukas Frick (né le 15 septembre 1994 à Zuberwangen dans le canton de Saint-Gall en Suisse) est un joueur professionnel de hockey sur glace suisse. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur 
Formé au EHC Uzwil, Lukas Frick commence sa carrière au sein du EHC Kloten. Après avoir passé cinq ans dans le club de la banlieue zurichoise, il signe un contrat avec le Lausanne HC jusqu'en 2021.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace

En club
 
| 2012-2013 || EHC Kloten || LNA
| 21 || 1 || 2 || 3 || 4 || -3 || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Kloten U20 || Elite Jr. A
| 31 || 9 || 13 || 22 || 10 ||  || 8 || 3 || 4 || 7 || 2 || 
|-
| 2013-2014 || EHC Kloten || LNA
| 34 || 1 || 2 || 3 || 4 || 1 || 16 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0
|-
| 2013-2014 || Kloten U20 || Elite Jr. A
| 8 || 1 || 4 || 5 || 8 ||  || 4 || 0 || 0 || 2 || 2 || 
|-
|2014-2015 || EHC Kloten || LNA
| 49 || 2 || 6 || 8 || 4 || 3 || 6 || 1 || 3 || 4 || 2 || 6
|-
|2015-2016 || EHC Kloten || LNA
| 50 || 4 || 15 || 19 || 2 || 9 || 4 || 2 || 0 || 2 || 0 || 0
|-
|2016-2017 || EHC Kloten || LNA
| 48 || 2 || 16 || 18 || 8 || 3 || 6 || 1 || 1 || 2 || 0 || 0
|-
|2017-2018 || Lausanne HC || LNA
| 49||4||10||14||6||-6||6||0||1||1||2||2
|-
|2018-2019 || Lausanne HC || LNA
| 50||3 ||13 ||16 ||16||+6||12||1||3||4||0||+1
|-
|2019-2020 || Lausanne HC || LNA
| 50||2||23||25||10||+8||-||-||-||-||-||-
|-
|2020-2021 || Lausanne HC || LNA
| 51||8||15||23||12||+5||6||1||2||3||0||-3
|-
| 2021-2022|| Lausanne HC || LNA ||  ||

Internationales 

|-
|2014 || - 20 ans|| Championnat du monde junior || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 || ||  place
|-
|2018 || Suisse || Championnat du monde || 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || -1 ||   Médaille d'argent
|-
|2019 || Suisse || Championnat du monde || 8 || 1 || 1 || 2 || 0 ||+3||  place
|-
|2021 || Suisse || Championnat du monde || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||+1 ||  place

Joueur suisse de hockey sur glace
Naissance en septembre 1994
Naissance dans le canton de Saint-Gall
Sportif saint-gallois
Joueur du EHC Kloten
Joueur du Lausanne HC
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022